Turniej piłki nożnej na Letniej Uniwersjadzie 2009 odbyła się w dniach 30 czerwca – 10 lipca 2009.

Do rozdania były dwa komplety medali – w konkurencji mężczyzn i kobiet.

W turnieju panów i pań wystąpiło 16 zespołów podzielonych w pierwszej fazie na cztery grupy po cztery zespoły.

Oficjalne podanie drużyn które wystąpiły na uniwersjadzie odbyło się 19 marca a losowanie grup 21 marca w Belgradzie.

Obrońcy tytułu z poprzednich igrzysk studenckich (2007):
 Turniej mężczyzn:  Ukraina,
 Turniej kobiet:  Korea Północna (Koreanki nie obronią tytułu w 2009 roku ponieważ nie zakwalifikowały się na igrzyska).

Obiekty

Konkurencje

Terminarz finałów

Medale

Turniej mężczyzn

Zespoły

Faza finałowa

Turniej kobiet

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
 
 
 Losowanie grup

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2009
2009